Mistrovství světa v rychlobruslení ve sprintu 2019 se konalo ve dnech 23. a 24. února 2019 v rychlobruslařské hale Thialf v nizozemském Heerenveenu. Celkově se jednalo o 50. světový sprinterský šampionát. Z předchozího šampionátu obhajoval titul pouze Nor Håvard Holmefjord Lorentzen, zatímco Nizozemka Jorien ter Morsová na šampionátu nestartovala. V Heerenveenu zvítězili Rus Pavel Kuližnikov a Japonka Nao Kodairaová. Čeští závodníci se šampionátu nezúčastnili.

Muži

Ženy

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
  Oficiální výsledky z Mistrovství světa ve sprintu 2019, isuresults.eu

2019
Rychlobruslení v roce 2019
Rychlobruslení v Nizozemsku
Sport v Nizozemsku v roce 2019
Sport v Heerenveenu